Operacija Proboj-1
Operacija Proboj-2